Barisan est :
Barisan d'Ibelin, († 1151), seigneur d'Ibelin et de Rama;
Les Bukit Barisan, une chaîne de montagne dans l'île de Sumatra en Indonésie;
Le Barisan Nasional, la principale coalition politique de Malaisie

Homonymie